Вуэ́льта Испа́нии 2016 — 71-я по счёту гонка Вуэльты Испании и 21-я в календаре Мирового Тура UCI 2016 года. Соревнование стартовало 22 августа в галисийском городе Оренсе близ Виго и завершилось 11 сентября 2016 года в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели дистанцию в 3315,4 км.

Участники 

В гонке приняли участие 18 команд мирового тура и 4 профессиональные континентальные команды, получившие уайлд-кард от организатора.
Прошлогодний победитель, итальянец Фабио Ару () участие в гонке не принимал.

Маршрут 
Маршрут гонки состоит из 21 этапа общей протяжённостью 3357,1 км (по 159,86 км на этап в среднем) и содержит:
 5 равнинных этапов
 4 холмистых этапа
 7 среднегорных этапов
 3 горных этапа
 1 командную «разделку»
 1 индивидуальную «разделку»
 2 дня отдыха

Ход гонки

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2016 году
Август 2016 года
Сентябрь 2016 года